Крис Бейли (род. 1989) — канадский писатель и консультант по вопросам продуктивности.

Биография 
Родился в городе Ред-Дир, шт. Альберта, Канада. Вырос в Белвилле, шт. Онтарио. Впервые заинтересовался темой продуктивности ещё в средней школе, прочитав книгу Дэвида Аллена 2001 года "Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса" (Getting Things Done). Переехал в Оттаву, где поступил в Карлтонский университет, который и окончил в 2013 году (Школа бизнеса Спротта).

Проекты

Продуктивность 
После колледжа начал исследования и эксперименты над собой по повышению производительности труда, документируя свой опыт в блоге 'A Year of Productivity (позже переименован в A Life of Productivity).

Выводы и опыт, извлеченные из этих экспериментов, а также из интервью с другими экспертами в этой области, были включены в книгу Бэйли The Productivity Project 2016 года , ставшей канадским бестселлером 2016 года, в том числе в аудио-форме. Книга вошла в список бестселлеров менеджменту и бизнесу 2016 года по версии The Globe and Mail. Положительную оценку книге дал журнал Fortune (2016). Перевод на китайский стал бестселлером по финансам на Тайване.

Некоторые принципы, изложенные в книге, Бэйли почерпнул из трудов когнитивного нейробиолога Даниэля Левитина.

В 2016 году выступил с докладом «A More Human Approach to Productivity» на канале TEDxLiverpool.

Гиперфокус 
Вторая книга Бэйли Hyperfocus была опубликована издательством Viking Press в 2018 году. В книге содержатся рекомендации по удержанию и контролю внимания для повышения производительности. В 2019 году в издательстве «Альпина Паблишер» вышел перевод на русский.

Семья 
Живёт в Кингстоне, Онтарио, со своей невестой Ардин Нордстрем.

Библиография 
Книги
 The Productivity Project: Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy (Crown Business) / Penguin Random House, January 5, 2016, )
 Hyperfocus: How to Be More Productive in a World of Distraction  (Viking Press, August 28, 2018, )
 На русском

 
Статьи
 «10 Lessons I Learned from a Year of Productivity Experiments» — Lifehacker, June 3, 2014
 «Slacker success: Why working 20 hours a week is more effective than 90» — National Post, December 31, 2015
 «How Keeping Track of These Two Things Totally Transformed My Productivity» — Fast Company, January 6, 2016
 «5 Research-Based Strategies for Overcoming Procrastination» — Harvard Business Review, October 4, 2017
 «Distracted? Work Harder!» — New York Times, August 25, 2018
 «4 Strategies for Overcoming Distraction» — Harvard Business Review, August 30, 2018
 «Time management isn’t the problem — our attention span is» — The Globe and Mail, November 2, 2018

Примечания 

Блогеры Канады
Персоналии:Ред-Дир
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1989 году
Выпускники Карлтонского университета